Lingga kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kabupaten Lingga – ett distrikt (kabupaten) i provinsen Kepulauan Riau 
 Kecamatan Lingga Timur – ett underdistrikt i provinsen Kepulauan Riau 
 Kecamatan Lingga Utara– ett underdistrikt i provinsen Kepulauan Riau 
 Kecamatan Tiga Lingga – ett underdistrikt  i provinsen Sumatera Utara 
 Linggaöarna – en ögrupp som ligger söder om Singapore i provinsen Kepulauan Riau i Indonesien 
 Pulau Lingga – huvudön i Linggaöarna i provinsen Kepulauan Riau 
 Katang Lingga – en ö i Linggaöarna i provinsen Kepulauan Riau

Se även
 Ci Lingga
 Gunung Lingga
 Kali Lingga
 Tji Lingga
 Linga